Protome es un género extinto de saurópsidos arcosaurios del orden fitosaurios, que vivió en el periodo Triásico superior en Norteamérica. Sus restos fósiles se han encontrado en la formación Chinle, Arizona; consisten en un cráneo parcial y un trozo de mandíbula.

Filogenia 
Cuando Protome fue nombrado en 2012, se llevó a cabo un análisis filogenético para determinar sus relaciones evolutivas. Los análisis situaron al espécimen PEFO 34034 por fuera de los clados que contienen a las especies de Leptosuchus y Smilosuchus, los dos géneros a los que era más probable que este espécimen fuera referido. La situación de PEFO 34034 por fuera de estos grupos justificó la creación de un nuevo género y especie. Se encontró que Protome era un fitosáurido justo por fuera del clado Leptosuchomorpha. Como fue el caso en los estudios previos, las especies de Leptosuchus formaron un agrupamiento parafilético, lo que significa que no representan un género coherente. Muchos fragmentos de cráneos del Bosque Petrificado han sido asignados a Leptosuchus debido a que tienen huesos escamosos anchos, pero la presencia de este tipo de escamoso en un taxón distinto como Protome sugiere que o todos estos fragmentos pueden se asignados con seguridad a Leptosuchus. Cladograma según Stocker (2012):

Referencias 

Fósiles de América del Norte
Phytosauria
Fósiles del Triásico